Patrik Kuril puede referirse a las siguiente personas:
 Patrik Kuril (ciclista), ciclista con discapacidad eslovaco;
 Patrik Kuril (triatleta), triatleta eslovaco.